Білоцерківська волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття:
 Білоцерківська волость — Олександрівського повіту Катеринославської губернії;
 Білоцерківська волость — Васильківського повіту Київської губернії;
 Білоцерківська волость — Лохвицького повіту Полтавської губернії;
 Білоцерківська волость — Хорольського повіту Полтавської губернії.